Abbaye Saint-Paul peut désigner :

 Abbaye Saint-Paul du Lavanttal, dans le district de Wolfsberg ;

 abbaye Saint-Paul, dite du Rouge-Cloître, en forêt de Soignes, près de Bruxelles ;

 abbaye Saint-Paul (Newton), à Newton (New Jersey) ;

 abbaye Saint-Paul de Besançon, à Besançon (Doubs) ;
 abbaye Saint-Paul de Cormery, à Cormery (Indre-et-Loire) ;
 abbaye Saint-Paul de Soissons, à Soissons (Aisne) ;
 abbaye Saint-Paul de Verdun, à Verdun (Meuse) ;
 abbaye Saint-Paul de Wisques, à Wisques (Pas-de-Calais) ;

 abbaye de Saint-Paul-hors-les-Murs, à côté de Rome ;

 abbaye Saint-Paul d'Oosterhout, à Oosterhout (Brabant-Septentrional).

Voir aussi 
 Liste d'abbayes et monastères
 

~
Homonymie d'abbayes